Vilar (Boticas), een plaats in de Portugese gemeente Boticas
 Vilar (Cadaval), een plaats in de Portugese gemeente Cadaval
 Vilar (Moimenta da Beira), een plaats in de Portugese gemeente Moimenta da Beira
 Vilar (Terras de Bouro), een plaats in de Portugese gemeente Terras de Bouro
 Vilar (Vila do Conde), een plaats in de Portugese gemeente Vila do Conde